Bonč-Brujevič je prezime sljedećih osoba:

 Vera Mihajlovna Bonč-Brujevič (1868. – 1918.) – sovjetska revolucionarka, spisateljica, liječnica V. I. Lenjina, supruga Vladimira Dmitrijeviča Bonč-Brujeviča.
 Mihail Dmitrijevič Bonč-Brujevič (1870. – 1956.) – visoki vojni rukovoditelj Carske Rusije i SSSR-a, brat Vladimira Dmitrijeviča Bonč-Brujeviča.
 Vladimir Dmitrijevič Bonč-Brujevič (1873. – 1955.) – sovjetski političar, povjesničar i pisac, brat Mihaila Dmitrijeviča Bonč-Brujeviča.
 Mihail Aleksandrovič Bonč-Brujevič (1888. – 1940.) – inženjer, pionir sovjetske radio-tehnike, dopisni član Akademije nauka SSSR-a.
 Aleksej Mihajlovič Bonč-Brujevič (1916. – 2006.) – sovjetski fizičar, stručnjak u kvantnoj elektronici i fizičkoj optici, dobitnik Državne nagrade SSSR (1974.), sin Mihaila Aleksandroviča Bonč-Brujeviča.
 Viktor Leopoldovič Bonč-Brujevič (1923. – 1987.) – profesor na Moskovskom univerzitetu, sovjetski fizičar, poznat po radu u oblasti teorije poluvodiča, unuk Vladimira Dmitrijeviča Bonč-Brujeviča

Vidi još
 Asteroid 12657 Bonč-Brujevič.